George Stobbart, personnage fictif né en 1968 dans l'Idaho (États-Unis) est le protagoniste principal de la série Les Chevaliers de Baphomet, jeux vidéo créés par Revolution Software.

Emmanuel Curtil prête sa voix à George dans la version française, et Rolf Saxon dans la version anglophone. Aux dernières nouvelles ( de la série), Stobbart vit à New York. Il y travaille dans une agence de cautionnement malgré sa formation d'avocat spécialisé dans les brevets. Dans le , il travaille pour un assureur à Paris.

Caractère et signes distinctifs 
George est un américain plutôt séduisant (vu le nombre de femmes qui tombent sous son charme), très reconnaissable grâce à sa coupe au bol et à ses cheveux blonds. On ignore son âge précis mais on peut penser qu'il a entre 20 et 25 ans, puisqu'il déclare lui-même être un étudiant. Il porte généralement un jean et une chemise blanche, et quelques-fois une veste.

George possède surtout un humour particulièrement piquant qu'il utilise à tout va dans ses aventures, tantôt dans la description qu'il fait des lieux ou des autres personnages, tantôt dans ses dialogues. Mais il est également passionné par l'histoire et les voyages et se montre très sensible à l'art.

C'est également un jeune homme très pragmatique qui agit généralement avant de réfléchir, ce qui le met souvent dans ses situations assez complexes. A deux fois, par exemple, il se retrouve en prison ( et ), mais parvient les deux fois, à s'en évader.

Vie privée 
Peu de renseignements sont disponibles sur la vie de George en dehors de ses aventures vidéoludiques. Il est diplômé en droit, enseignement qu'il a suivi aux universités de Californie et de l'Idaho, même s'il avoue lui-même avoir plusieurs fois séché les cours de droit pénal. Il a travaillé un temps en Californie, dans le cabinet de son père. Ce dernier est décédé entre les deux premiers épisodes, ce qui oblige George à quitter la France et Nico pour lui dire adieu. En tant que juriste, il s'est par la suite spécialisé dans les brevets () et le cautionnement (). De plus, il est dit que Stobbart est un enfant unique.

Malgré ses nombreuses expériences avec le monde surnaturel, la magie et l'occultisme, George reste très sceptique sur ces phénomènes. Mais, contrairement à ce que l'on peut penser, il n'est pas athée mais théiste ; cependant son manque de foi lui a apporté le mépris de son oncle, ancien prêtre catholique. De plus, on apprend, au cours du troisième épisode, que son grand-père, Archie Stobbart, l'avait inscrit de force au catéchisme (où il restait toujours à côté du radiateur d'après le ) quand il était enfant, ce qui lui donne une certaine connaissance de la Bible. On sait également que ce même grand-père était un terrible destructeur d’insecte avant de mourir, empoisonné par les produits chimiques qu'il utilisait. Il est même précisé que le jour de son incinération, toute la ville a dû être évacuée ().

Relations 
Dans le jeu et ses suites, George a une histoire d'amour inachevée avec la journaliste et photographe française Nicole Collard, surnommée Nico. Son Némésis est André Lobineau, un médiéviste français, que Nicole connaît depuis ses études et qui est le rival amoureux de George. Dans le quatrième opus de la série, André possède et maintient une base de données historique à laquelle George est interdit d'accès (ce sera là sa seule apparition; une apparition indirecte puisque le personnage en lui-même n'est pas présent dans cet épisode).

Pendant le , George tombe amoureux d'une jeune femme italienne : Anna Maria avec qui il a une courte aventure avant de découvrir qu'elle s'est en fait servie de lui. Cette idylle rendra par ailleurs Nico très jalouse. Mais, comme pour se faire pardonner de son geste, Anna Maria se sacrifie à la fin de l'opus pour que George puisse sauver Nico.

Pendant ses aventures, George rencontre plusieurs personnages récurrents, tels que Pearl et Duane Henderson (qui semble être un agent secret), un gendarme alcoolique que George rencontre à deux reprises dans un café de Montfaucon, le terrassier rencontré au tout début du  et à nouveau au cours du  (Les Gardiens du Temple de Salomon) et Lady Piermont, une aristocrate anglaise excentrique qui aide George à récupérer un ancien parchemin dans le  et prend la pose pour un artiste londonien dans le .

Les ennemis de George sont les néo-templiers, une organisation secrète qui suit les préceptes des Templiers.

Personnage des Chevaliers de Baphomet